Fictief figuur
 Neil Feyaerts, personage uit de Vlaamse soap Thuis

Personen met de achternaam Feyaerts
 Fabian Feyaerts, Belgisch zanger
 Fernand Feyaerts, Belgisch waterpolospeler en zwemmer
 Gaby Feyaerts, Belgisch journaliste
 Jozef Feyaerts, Belgisch volksvertegenwoordiger en burgemeester
 Xavier Feyaerts, Belgisch golfer